Typ 67 steht für
 Typ 67 (Maschinengewehr)
 Sietas Typ 67, Containerschiffstyp 
 Peugeot Typ 67, PKW